Шалунов, Евгений:

 Шалунов, Евгений Владимирович (род. 1992) — российский велогонщик.
 Шалунов, Евгений Петрович (род. 1949) — советский и российский учёный.